Сельское поселение Ферапонтовское — сельское поселение в составе Кирилловского района Вологодской области.

Административный центр — село Ферапонтово.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Население —  чел. ().

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на севере с Коварзинским сельским поселением,
 на западе с Липовским сельским поселением и городским поселением Кириллов,
 на юге с Алёшинским сельским поселением,
 на востоке с Николоторжским сельским поселением.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Ферапонтовского сельского поселения находились:
 Ферапонтовский сельсовет (ОКАТО 19 228 880), включавший 61 населённый пункт,
 Суховерховский сельсовет (ОКАТО 19 228 872), включавший 30 населённых пунктов.

1 января 2006 года в составе Кирилловского района были образованы:
 Ферапонтовское сельское поселение с центром Ферапонтово, в которое вошёл Ферапонтовский сельсовет,
 Суховерховское сельское поселение с центром Суховерхово, в которое вошёл Суховерховский сельсовет, за исключением деревень Шортино и Шумилово, включённых в городское поселение город Кириллов.

Законом Вологодской области от 13 апреля 2009 года № 2005-ОЗ, сельские поселения Суховерховское и Ферапонтовское были преобразованы, путём их объединения, в сельское поселение Ферапонтовское с административным центром в селе Ферапонтово.

Законом Вологодской области от 25 июня 2015 года № 3691-ОЗ, сельские поселения Коварзинское и Ферапонтовское были преобразованы, путём их объединения, в сельское поселение Ферапонтовское с административным центром в селе Ферапонтово.

Население

Состав сельского поселения 

27 февраля 2021 года упразднена деревня Дор. 19 июля 2021 года упразднена деревня Мурганы.

Археология 

 В деревне Сиверово Суховерховского сельсовета был найден языческий славянский сиверский идол — символ плодородия и поклонения богу Роду или Яриле. Датируется IV—IX веками, высота — около 1 метра. Хранится в музее Ферапонтового монастыря.
 У деревни Нефедьево раскопаны древнерусское поселение и могильник XI века.

Примечания

Ссылки 
 Ферапонтовское сельское поселение на сайте администрации Кирилловского района

Муниципальные образования Кирилловского района
Сельские поселения Вологодской области